STD steht für:
 Sexually Transmitted Disease (engl.), Sexuell übertragbare Erkrankung (svw. Geschlechtskrankheiten); auch Sexually Transmitted Infection (STI)
 Schedule Time of Departure (engl.), geplante Abflugs-, -fahrtszeit
 Software Test Documentation, IEEE 829
 Suspend To Disk (engl.), der Ruhezustand S4 im ACPI-Standard
 den Namespace der C++-Standardbibliothek in der Programmiersprache C++
 Standard deviation (engl.), Standardabweichung
 Synchronous Time Division, Multiplexing
 sacrae theologiae doctor, lateinischer akademischer Titel für Theologen
 Santo Domingo, IATA-Code
 São-toméischer Dobra, São Tomé und Príncipe, ISO 4217
 Save the Date (engl.), Vorankündigung eines wichtigen Ereignisses 
 State Transition Diagram (engl.), Zustandsübergangsdiagramm
 Subtropical depression (engl.), Subtropisches Tiefdruckgebiet
 Synthetic Training Device, offizielle Bezeichnung der Joint Aviation Authorities in Europa für einen Flugsimulator
 Sunbeam-Talbot-Darracq, siehe S. T. D. Motors

STD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Stade

Std. steht für:
 Standard
 Student
 Stunde

StD steht für:
 Studiendirektor

std steht für:
 Sentinelesisch (ISO-639-3-Code), Sprache der Sentinelesen auf North Sentinel Island

STD